Sáňka je české příjmení:

 Arno Sáňka (1892–1966), vydavatel a bibliofil
 Hugo Sáňka (1887–1971), spisovatel a jazykovědec
 Hugo Václav Sáňka (1859–1929), spisovatel a speleolog

Související články 
 Saně